Ратаје могу бити:

 Ратаје (Врање), насељено мјесто града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Ратаје (Јегуновце), насељено мјесто у општини Јегуновце, Северна Македонија
 Ратаје (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Ратаје (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Ратаје (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република
 Ратаје, више насеља у Пољској